Забавне — село, Табунський район, Алтайський край, Росія
 Забавне — село, Ізюмський район, Харківська область, Україна